Жабаре може бити:

 Жабаре (Топола), насеље у општини Топола, Република Србија
 Жабаре (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Жабаре (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Горње Жабаре, насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Доње Жабаре, насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија